L'appellation « Dragon de mer » s'applique en français à plusieurs espèces distinctes :

 Phyllopteryx taeniolatus, nommé Dragon de mer commun ;
 Phyllopteryx dewysea, nommé Dragon de mer rubis ;
Phycodurus eques, nommé Dragon de mer feuillu ;
Eurypegasus draconis, nommé Pégase ou Dragon de mer.